Stazzano (Alessandria), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria
Stazzano (Palombara Sabina), een plaats in de Italiaanse gemeente Palombara Sabina